św. Izydor z Sewilli (ur. ok. 560, zm. 636) – biskup Sewilli, patron internetu, internautów, informatyków, programistów, wspomnienie 4 kwietnia
 św. Izydor Oracz (ur. ok. 1080, zm. ok. 1130) – pobożny mieszkaniec Madrytu, patron tego miasta oraz rolników, wspomnienie 15 maja
 św. Izydor z Chios (ur. III w, zm. 251) – święty i męczennik Kościoła katolickiego i Cerkwi prawosławnej, wspomnienie 15 maja

Zobacz też 
 Izydor
 błogosławiony Izydor